Арлё () — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Дуэ, кантон Аниш, в 14 км к югу от Дуэ, в 17 км к северо-западу от Камбре и в 20 км от автомагистрали А1 «Нор», в месте впадения реки Сансе в Северный канал.

Население (2017) — 3 219 чел.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Николая XII века в романском стиле

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 2,3 %
 промышленность — 6,8 %
 строительство — 4,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 33,5 %
 государственные и муниципальные службы — 53,0 %

Уровень безработицы (2017) — 13,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 20 350 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Арлё с 2017 года занимает Брюно Вандвиль (Bruno Vandeville). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый блок победил во 2-м туре, получив 47,05 % голосов (из трех блоков)

Знаменитые уроженцы 
 Филипп-Антуан Мерлен (1754—1838), юрист и политический деятель в период Французской революции
 Константин Пекёр (1801—1887), экономист и теоретик социализма

См. также 
 Департамент Нор
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея